Personagens bíblicos 
 Gérson (filho de Moisés)
 Gérson (filho de Levi)

Reis
 Gersão de Axum

Desambiguações de antropônimos